Banjaragung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banjaragung, Banten, by, 
 Banjaragung, Tegal, by, 
 Banjaragung, Tuban, by, 
 Banjaragung, Gresik, by, 
 Banjaragung, Jombang, by, 
 Banjaragung, Mojokerto, by, 
 Banjaragung, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar